«Охота» () — датский художественный фильм, психологическая драма режиссёра Томаса Винтерберга. Премьера ленты состоялась 20 мая 2012 года на 65-м Каннском кинофестивале, релиз в России — 21 февраля 2013 года. Актёр Мадс Миккельсен, исполнивший в картине главную роль, удостоился на смотре Приза за лучшую мужскую роль.

«Охота» стала одним из фаворитов каннского жюри. Новое творение Винтерберга было восторженно встречено мировыми кинокритиками, часть из которых отмечала, что это лучший фильм режиссёра со времён «Торжества». Картина была выдвинута на премии BAFTA и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а Дания отправила её представить страну на премии «Оскар» в аналогичной категории.

Сюжет 
Недавно разведённый 42-летний воспитатель в детском саду Лукас (Мадс Миккельсен) проживает в небольшой датской деревушке. Его сын-подросток Маркус (Лассе Фогельстрём), несмотря на то, что отец — простой воспитатель в детском саду, хочет жить с ним, а не с матерью.

Лукас настолько привлекателен, что в него влюбляется даже одна из его воспитанниц, маленькая Клара (Анника Веддеркопп), младшая дочь близкого друга Лукаса, Тео (Томас Бо Ларсен). Она заворачивает в бумагу пластиковое сердечко, кладёт в конверт и в момент игры воспитателя с мальчиками подбегает к нему и целует в губы, попутно засовывая в карман «подарок». Лукас поспешно отодвигает девочку, а после объясняет ей, что целовать можно только папу и маму, а подарок лучше подарить кому-то из мальчиков. 

Будучи «отвергнутой», Клара мстит предмету своей любви. Смышлёная девочка, под влиянием порнографических фото, которое ей показали на iPad старший брат и друг, убеждает директора детсада Грету (), что Лукас до неё домогался. Грета немедленно сообщает сначала родителям девочки о случившемся, а затем уже и всем взрослым, которые водят своих детей в этот садик. Причём Клара практически сразу поняла, что сказала глупость, но взрослые буквально сами навязали ей картину произошедшего, задавая навязчивые вопросы.

Лукас, который даже не понимает, что за ребёнок обвинил его в подобных действиях, моментально становится изгоем в обществе. Все, кроме Маркуса и его крёстного отца Брууна (), начинают сомневаться в невиновности Лукаса. Суд Лукаса оправдал за неимением улик против него и отпустил, но люди продолжали ему мстить. Некто кинул камень в окно дома Лукаса и оставил труп его собаки под его окнами, в магазине Лукаса избили и пробили ему голову банками консервов. В итоге девочка признаётся, что Лукас не виноват и ничего ей не сделал, тогда её отец идет с примирительным ужином к бывшему другу и проводит с ним сочельник.

Спустя год примирившиеся друзья снова собрались на охоту. Фильм заканчивается выстрелом в Лукаса: стрелявший промахнулся и попал в дерево, но из-за солнечных лучей его лица не видно. Силуэт медленно исчезает в лесу.

В ролях

Создание 
Идея разработки подобного проекта возникла у Винтерберга после каннского триумфа ленты «Торжество». Режиссёр начал получать множество сценариев, прежде всего семейных драм и трагедий. Однажды на пороге его дома появился близкий знакомый, датский психолог. В его архиве с давних пор хранились интересные случаи «о фантазиях, которые замещают реальные воспоминания». Он заявил, что Винтерберг обязательно должен выбрать один из них и сделать по его мотивам фильм.

Спустя несколько лет, после развода с супругой, режиссёр ещё раз просмотрел папку с материалами психолога и нашёл подходящий случай. Он намеревался создать полнометражный фильм, в котором рассказал бы полностью вымышленную историю, главный герой которой был бы совершенно невиновным.

По признанию Винтерберга они со сценаристом Тобиасом Линдхольмом поначалу воображали главного героя подобием персонажа Роберта Де Ниро в «Охотнике на оленей». После утверждения на роль Миккельсена появился «христианин, твердо уверенный в том, что люди сами по себе хороши, что нужно вести себя максимально цивилизованным образом».

Съёмки стартовали в ноябре 2011 года в датской административной области Зеландия и продлились семь недель. К окончанию съёмочного процесса Винтерберг был не уверен в финальной сцене, поэтому он снял несколько эпизодов, после чего долго спорил с коллегами, какой лучше выбрать.

Критика 

Премьера «Охоты» состоялась на 65-м Каннском кинофестивале, где сразу же после окончания фильма в зале прогремели бурные овации. Часть журналистов рассчитывала на победу картины в основной конкурсной программе, но «Золотую пальмовую ветвь» забрала «Любовь» Михаэля Ханеке.

Сразу два авторитетных кинокритика назвали «Охоту» лучшим проектом Винтерберга со времён «Торжества»: Дэвид Руни из The Hollywood Reporter и Питер Брэдшоу, представляющий газету The Guardian. Бойд Ван Хоэй, репортёр газеты Variety, отметил, что в «Охоте» проявляются темы, ранее затронутые во французской драме  и датской «Обвиняемый».

Актёрская работа Мэдса Миккельсена заняла отдельное место в отзывах обозревателей. По мнению Дэвида Руни, фильм движется благодаря разрушительному перевоплощению Миккельсена в беспорочного мужчину, чья жизнь находится под угрозой уничтожения. Впечатлительный, уязвлённый, выжатый и подведённый к краю безумия Лукас в исполнении актёра — полностью опустошённый персонаж. Выделяется реакция Питера Брэдшоу:

Хоэй писал, что Миккельсен, ранее известный по воплощению ледяных и жестоких образов, впечатляет в «Охоте», сыграв мягкого мужчину, ищущего выход из ловушки.

Сам Винтерберг отзывался о собственном фильме так: «Это фильм про паранойю родительства. Будучи сам отцом, я понимаю агрессивность родителей в желании защитить своего ребёнка, понимаю страх, как бы с твоим ребёнком чего не случилось. Папа маленькой девочки, которая стала причиной скандала, верит безоговорочно детской фантазии, потому что думает, что он знает свою дочь. Девочка ведь не то чтобы сознательно врет, она говорит вещи типа „у воспитателя есть пенис“. Лгуньей она становится, когда пытается фантазировать дальше, чтобы соответствовать ожиданиям взрослых, задающих ей наводящие вопросы».

Награды и номинации 

 2012 — 3 приза 65-го Каннского кинофестиваля: лучшая мужская роль (Мэдс Миккельсен), приз экуменического жюри (Томас Винтерберг), приз за технические достижения (оператору Шарлотте Бруус Кристенсен) и участие в основной конкурсной программе
 2012 — премия Европейской киноакадемии за лучший сценарий (Томас Винтерберг, Тобиас Линдхольм) и 4 номинации: лучший европейский фильм, лучшая режиссёрская работа (Томас Винтерберг), лучшая мужская роль (Мэдс Миккельсен), лучший монтаж (Анна Эстеруд, Янус Биллесков Янсен)
 2012 — премия британского независимого кино за лучший международный независимый фильм
 2013 — номинация на премию BAFTA за лучший фильм на иностранном языке
 2013 — номинация на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке
 2014 — номинация на премию «Независимый дух» за лучший международный фильм
 2014 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке
 2014 — 7 премий «»: лучший датский фильм, лучший режиссёр (Томас Винтерберг), лучший актёр (Мэдс Миккельсен), лучшая актриса второго плана (Сюссе Вольд), лучший оригинальный сценарий (Томас Винтерберг, Тобиас Линдхольм), лучший монтаж, приз зрительской аудитории.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 
 
 

Фильмы на датском языке
Фильмы Дании 2012 года
Фильмы-драмы Дании
Независимые фильмы Дании
Фильмы об учителях
Педофилия в фильмах
Рождественские фильмы Дании